El Derramadero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Derramadero, Guanajuato, ort, Uriangato, 
 El Derramadero, Jalisco, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar